Thielecke ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Thielecke (* 1979), deutscher Thaiboxer
 Frank Thielecke, deutscher Hochschullehrer 
 Frauke Thielecke (* 1973), deutsche Filmregisseurin
 Raymund Thielecke (1962–1992), bürgerlicher Name des deutschen Sängers Werner Wichtig
 Rolf Thielecke, deutscher Bobsportler

Siehe auch:
 Thielicke